UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song, также известный как UFC Fight Night 210, UFC on ESPN+ 68 или UFC Vegas 60 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 17 сентября 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Кори Сэндхэген признан победителем над Сун Ядуном, после отстранения бойца доктором от продолжения поединка после 4-го раунда из-за рассечения на лице.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться американец Кори Сэндхэген (#4 в рейтинге) и китаец Сун Ядун (#10 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Аспен Лэдд не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории, поединок с Сарой МакМэнн отменён.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Грегори Родригес vs. Чиди Нжокуани
 Выступление вечера: Джо Пайфер и Деймон Джексон

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night